
Улица Ле́дманес () — улица в Видземском предместье города Риги, в микрорайоне Тейка. Начинается от улицы Ропажу и заканчивается перекрёстком с улицами Берзпилс и Старта, у железнодорожной станции Чиекуркалнс. С другими улицами не пересекается.

На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Общая длина улицы составляет . Общественный транспорт по улице не курсирует, но на улице Ропажу есть трамвайная остановка «Lēdmanes iela».

Название улицы встречается в списках улиц Риги с 1960 года. Оно происходит от названия старинного села Ледмане, центра Ледманской волости в Лиелвардском крае. Переименований улицы не было.

Застройка 
Помимо 5-этажных жилых домов, на улице Ледманес расположены социальные учреждения:
 дом 2 — реабилитационный центр «Mēs esam līdzās» («Мы рядом»), работающий со взрослыми и детьми с церебральным параличом;
 дом 3 — один из корпусов Рижского технического колледжа.

Примечания 

Улицы Тейки